Blu ist der Name verschiedener Personen:
 der Künstlername des Rappers Johnson Barnes, siehe Blu (Rapper)
 der Nachname des US-amerikanisch-israelischen Basketballspielers David Blu (* 1980 als David Bluthenthal)
 der Nachname der US-amerikanischen Synchronsprecherin Susan Blu (* 1948)
 der Pseudonym eines italienischen Straßenkünstlers, siehe Blu (Streetart-Künstler)
 der Vorname der Sängerin Blu Cantrell
 der Vorname des Schauspielers Blu Mankuma

Blu ist Bestandteil des Namens von verschiedenen Organisationen:
 Blu (Potsdam), Sport- und Freizeitbad in Potsdam
 Blu (Unternehmen), ein ehemaliger italienischer Mobilfunknetzbetreiber
 Blu (Zeitschrift), ein überregionales homosexuelles Szenemagazin
 Blu.FM (früher BluRadio), ein privater Radiosender aus Berlin mit homosexueller Zielgruppe

BLU steht für:
 Bomb Live Unit, eine Abkürzung für US-amerikanische Bomben, etwa BLU-116, BLU-122

Siehe auch:
 Blue

Abkürzung